Ямица — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ямица — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Ямица — деревня в Житковичском районе Гомельской области.